Comorees voetbalelftal (mannen)
 Comorees voetbalelftal (vrouwen)